Ватъёган — реки в Ханты-Мансийском АО:

Ватъёган (приток Агана) — в Сургутском и Нижневартовском районах
Ватъёган (приток Ай-Суныёгана) — в Нижневартовском районе
Ватъёган (приток Трайгородской) — в Нижневартовском районе